«Мы все мертвы» () — южнокорейский сериал, основанный на вебтуне Naver «Сейчас в нашей школе» Джу Дон Гына, публиковавшемуся с 2009 по 2011 год. Премьера сериала состоялась 28 января 2022 года на Netflix. 6 июня 2022 года сериал был продлён на второй сезон.

Сюжет 
Обычная средняя школа оказывается в центре вспышки зомби-вируса. Попавшие в ловушку студенты должны бороться за выживание. В противном случае их ждёт участь превратиться в заражённое чудовище.

В ролях

Ученики школы 
 Пак Чи Ху — Нам Он Чжо, ученица 2-5 класса, лучшая подруга Чон-сана 
 Юн Чхан Ён — Ли Чон-Сан, ученик 2-5 класса, лучший друг Нам Он Чжо
 Пак Соломон — Ли Су Хёк, ученик 2-5 класса, бывший хулиган и друг Чон-сана
 Чо И Хён — Чхве Нам Ра, ученица и староста класса 2-5
  — Ли На-Ён, ученица 2-5 класса
 Ким Бо Юн — Со Хё Рён, ученица 2-5 класса
 Ким Чжу А — Юн И Сок, ученица 2-5 класса и подруга Нам Он Чжо
 Им Чжэ Хек — Ян Дэ Су, ученик 2-5 класса
   — Чан У Джин, ученик 2-5 класса, брат Чан Ха Ри
 Ким Джин-янг — Ким Чимин, ученица 2-5 класса
 Ан Сын Ген — О Чжун Ен, ученик 2-5 класса
 Хам Сон Мин — Хан Кенсу, ученик 2-5 класса и лучший друг Чон-Сана
 Ха Сын Ри — Чан Ха Ри, член школьного клуба стрельбы из лука, сестра Чан У Джина
 Чжин Хо Ын — Чжон Мин Чжэ, член школьного клуба стрельбы из лука
 Ли Ын Сем — Пак Ми Чжин, ученица старших классов
 Ян Хан-йол — Ю Чжун-сон, ученик старших классов
 Ю Ин Су — Юн Гви-нам, хулиган школы
 О Хе Су — Мин Ын Чжи, одноклассница и жертва издевательств Юн Гви-нама
 Ан Чжи Хо — Ким Чхоль Су, одноклассник и жертва издевательств Юн Гви-нама
 Ли Чхэ Ын — Пак Хи Су, беременная ученица 2-5 класса
 Чон И Со — Ким Хен Чжу, ученица 2-5 класса
 Ли Мин Гу — Ли Чжин Су, бывший ученик школы, сын Ли Бен-чана.

Персонал школы 
 Ким Бен Чхоль — Ли Бен-чан, учитель естественных наук
 Ли Сан Хи — Парк Сун-хва, учительница английского языка и классный руководитель 2-5 класса
 Юн Бен Хи — Кан Чжин Гу, учитель физкультуры
 Ом Хё-соп — директор школы
 Ан Си-ха — школьная медсестра

В городе 
 Ли Гю Хен — Сон Чжэ Ика, детектив полицейского участка Хесан
 Пак Чжэ Чхоль — Чон Хо Чхоль, младший офицер полиции
 Чон Бэ Су — Нам Со Чжу, капитан 1-й спасательной команды пожарной части Хесана, отец Нам Он Чжо
 У Чжи Хен — Ким У Син, молодой член спасательной команды пожарной части Хесана
 Дон Хен Бэ — Пак Ен Хвана, фельдшер спасательной команды пожарной части Хесана
 Ли Чжи Хен — мать Чон-Сана, открыла ресторан с жареной курицей под названием "Цыпленок Чон-Сан".
 Бэ Хэ Сун — Пак Ын Хи, депутат и член Национального комитета обороны, представляющий Хесан
 Джо Дал-хван — Джо Дал-хо, старший помощник депутата
 Ли Си Хун — "Orangibberish", онлайн-стример
 Ким Чен Тэ — Джин Сон Му, военный

Производство и премьера 
Проект был объявлен 12 апреля 2020 года. Netflix объявил в пресс-релизе, что JTBC Studios и Film Monster выпустят сериал «All of Us Are Dead» на основе популярного вебтуна «Now at Our School».

19 апреля 2020 года стало известно Юн Чан Ён исполнит главную роль в сериале. Пак Чжи Ху присоединился к актёрскому составу 22 апреля, а 1 июля к ним присоединились Чо И Хён, Пак Соломон и Ю Ин Су.

Производство было временно приостановлено в августе 2020 года из-за резкого роста распространения COVID-19 в Южной Корее.

Премьера сериала состоялась 28 января 2022 года на Netflix.

Восприятие 
На сайте Rotten Tomatoes сериал имеет рейтинг 81 %, основанный на 16 отзывах, со средней оценкой 6.9/10. На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 67 из 100 на основе 5 рецензий, что свидетельствует о «в целом благоприятных отзывах».

Кэролин Фрамке из «Variety» пишет: «Подобно тому, как „Игра в кальмара“ до него, уверена „Мы все мертвы“ максимально использует своё кошмарное центральное место действия для достижения потустороннего, головокружительного эффекта».

Примечания 

Телесериалы про зомби
Подростковые драмы Республики Корея